Das Wort Lambada bezeichnet

 einen lateinamerikanischen Tanz, der Ende der 1980er sehr bekannt wurde, siehe Lambada 
 ein Lied der Gruppe Kaoma aus dem Jahr 1989, siehe Lambada (Lied)
 eine indigene Volksgruppe in Indien, siehe Lambada (Volk)
 ein Fischerdorf in der indonesischen Provinz Aceh
 einen Film, siehe Lambada (Film)
 eine Erdbeersorte Lambada (Erdbeere)